Personatges:
 Sant Nicolau, Pare Noel, personatge mitològic present a molts països que porta regals de Nadal
 Sant Nicolau de Mira o de Bari, sant del segle IV
 Sant Nicolau de Tolentino (Sant'Angelo in Pontano, c 1246- Tolentino, 1305), religiós agustinià i místic italià
 Sant Nicolau de Flüe (Unterwalden, 1417 - Sachseln, 1487), laic suís, eremita i personalitat política, venerat com a sant
 Sant Nicolau de Trani o Pelegrí (Steiri, Grècia, 1075 - Trani, Pulla, 1094), laic grec peregrí a la Pulla 
 Papa Nicolau I, Papa de l'Església catòlica del 858 al 867, venerat com a sant per la mateixa església
 Edificis: Església de Sant Nicolau, diverses esglésies
 Escola: Escola Sant Nicolau, escola concertada localitzada al centre de Sabadell (Vallès Occidental)
 Entitat de població: Sant Nicolau (Sabadell), nucli de població del municipi de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Música: Sant Nicolau (Britten), cantata amb música de Benjamín Britten i llibret d'Eric Crozier
 Festa: Festa de Sant Nicolau, dia 6 de desembre.